Criteris de divisibilitat
 Criteri de signes termodinàmic
 Criteris d'estabilitat teoria del vaixell 
 Criteri de d'Alembert
 Criteri d'Eisenstein
 Criteri d'Euler
 Criteri de Nyquist, teorema fonamental de la teoria de la informació